Эмиссия () может означать:
 Эмиссия банковских карт — изготовление банковских карт.
 Эмиссия денег — выпуск в обращение наличных или безналичных денег.
 Эмиссия ценных бумаг — выпуск в обращение эмиссионных ценных бумаг.
 Эмиссия почтовых марок — ввод в обращение знаков почтовой оплаты.
 Электронная эмиссия — явление выхода электронов из поверхности твёрдого тела или жидкости.
 Теория эмиссии — ньютонова теория света.
 эмиссионная фаза эякуляции — предэякуляционная стадия семяизвержения.

Примечания